Денке

Фамилия 
Денке — фамилия

 Денке, Карл () — немецкий серийный убийца.
 Денке, Кевин () — тоголезский профессиональный футболист, нападающий бельгийского клуба «Серкль Брюгге» и национальной сборной Того.

Топоним

Якутия 
 Денке — озеро, в левобережье р. Лунгха, северо-восточнее оз. Хатарар, координаты 63°55' с. ш. 126°21' в. д., код ГКГН 450935.
 Денке — озеро, в левобережье р. Лена, южнее оз. Улахан-Тюгене, координаты 63°11' с. ш. 129°15' в. д., код ГКГН 452273.
 Денке — озеро, на левом берегу верхнего течения р. Уоранга, юго-восточнее оз. Ыначчы, координаты 64°24' с. ш. 123°15' в. д., код ГКГН 335655.
 Денке — озеро, в правобережье верхнего течения р. Тымпылыкан, северо-восточнее оз. Мастах, координаты 64°33' с. ш. 122°55' в. д., код ГКГН 335276.
 Денке — река, правый приток р. Сыгынахтах, координаты 66°37' с. ш. 110°38' в. д., код ГКГН 221456.
 Денке — озеро, между р. Берге-Тюгюэне и р. Ситте, координаты 63°30' с. ш. 127°38' в. д., код ГКГН 451441.
 Денке — озеро, в левобережье р. Мыла, координаты 61°36' с. ш. 130°33' в. д., код ГКГН 461218.